Такада () — японская фамилия. Известные носители:
 Такада, Кэндзо (1939—2020) — японский модельер и дизайнер.
 Такада, Масао — японский футболист.
 Такада, Минору (1899—1977) — японский актёр, популярный на рубеже 1920-х — 1930-х годов.
 Такада, Нобухико (род. 1962) — японский рестлер и боец смешанного стиля.
 Такада, Юдзи (род. 1954) — японский борец вольного стиля.
 Такада, Юми (род. 1961) — сэйю.